

Geografia 
 Pointis-de-Rivière – comune francese nella regione dell'Occitania
 Pointis-Inard – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Jean-Bernard de Pointis – ammiraglio francese